Ordery o tej nazwie:
 Order Uszakowa (ZSRR)
 Order Uszakowa (Federacja Rosyjska)